Orăscu se poate referi la:

 Râul Orăscu, un curs de apă, afluent al râului Gepiu
 Nume de familie
 Alexandru Hristea Orăscu

Vezi și 
 Orăști (dezambiguizare)
 Orăștioara (dezambiguizare)
 Orășeni (dezambiguizare)
 Orăscu (dezambiguizare)

 Orășanu (nume de familie)

Toponime românești
Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania